Marauensi – abitanti di Marau
Marauensi – abitanti di Maraú